Тео́рия ха́оса:
 Теория хаоса — математический аппарат.
 Теория хаоса — фильм 2007 года.
 Джек Райан: Теория хаоса — фильм 2014 года.

См. также 
 Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory — компьютерная игра